Kravica est un toponyme qui peut désigner :
la Kravica, une rivière de Bosnie-Herzégovine ;
Kravica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie.